Een constante soort is een soort die in meer dan 60% van alle vegetaties van een plantengemeenschap voorkomt en dus een goede kandidaat om als kensoort voor die gemeenschap te worden beschouwd.

Een goed voorbeeld is de struikhei, die praktisch overal voorkomt in plantengemeenschappen van de klasse van de droge heiden, en dus een constante soort is voor die klasse.

Zie ook
 Exclusieve soort
 Preferente soort
 Presentie
 Vegetatiekunde van A tot Z

Vegetatiekunde